Виктор Алберт (Вик) Гонсалвес (); 20 октября 1887, Чиребон — 28 августа 1922, Амстердам) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника. Наиболее известен как игрок клуба ХБС, в составе которого выступал на протяжении шести лет.

Начинал карьеру в клубе «Квик» из Гааги, а в 1905 году перешёл в ХБС. В составе сборной Нидерландов сыграл три товарищеских матча — был членом олимпийской команды на Олимпийских играх 1908 года, но на турнире не сыграл и не получил бронзовую медаль.

Личная жизнь 
Виктор Алберт родился в октябре 1887 года в городе Чиребон на территории Голландской Ост-Индии. Отец — Алберт Дьёдонне Гонсалвес, был родом из Чиребона, мать — Гертрюде Вилхелмина Якоба Брёйн, родилась в Беннекоме. Помимо него, в семье был ещё старший сын по имени Максимилиан Эгберт, родившийся в 1885 году. Их дедушка по линии отца был родом из индийского города Бомбей.

Гонсалвес умер 28 августа 1922 года в возрасте 34 лет в Амстердаме. В последние годы жизни у него были серьёзные проблемы со здоровьем, на протяжении трёх лет он проживал в Давосе, но затем вернулся обратно в Нидерланды. Похоронен 30 августа на территории кладбища Зоргвлид в Амстердаме.

Матчи и голы за сборную 

Итого: 3 матча / 0 голов; 1 победа, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте voetbalstats.nl
 Профиль на сайте voetballegends.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ХБС
Футболисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Похороненные на кладбище Зоргвлид